Number Nine / Kioku ~Kimi ga Kureta Michishirube~ est le  japonais du groupe T-ara, sorti le  au Japon. Il sort au format CD et CD+DVD. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 7 semaines pour un total de  exemplaires vendus pendant cette période. Les trois pistes se trouvent sur l'album Gossip Girls.

Liste des titres

Liste des titres de la version X'mas

Lien externe 
Site officiel de l'Oricon

Single musical sorti en 2013